Журавина () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 7894 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Богунув
 Братовице
 Загрудки
 Галёвице
 Яксонув
 Ярославице
 Карвяны
 Коморовице
 Крайкув
 Мендлув
 Милеёвице
 Мниховице
 Новоёвице
 Новы-Слешув
 Окшешице
 Рынаковице
 Поляковице
 Пшецлавице
 Рацлавице-Мале
 Жеплин
 Шукалице
 Стары-Слешув
 Сухы-Двур
 Турув
 Венгры
 Бжесце
 Марцинковице
 Вильчкув
 Вильковице
 Войковице
 Журавина
 Жерники-Вельке
 Пастежице

Соседние гмины 
 Гмина Борув
 Гмина Доманюв
 Гмина Кобежице
 Гмина Свента-Катажина

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Нижнесилезского воеводства